Альваро Фильоль (исп. Álvaro Fillol Durán; род. 14 декабря 1952 в Сантьяго, Чили) — бывший чилийский профессиональный теннисист; победитель пяти турниров ATP в парном разряде. Младший брат теннисиста Хайме Фильоля и двоюродный дедушка Николаса Ярри. Входил в ТОП-50 мирового рейтинга ATP в парном разряде. Фильоль был игроком сборной Чили на Кубке Дэвиса в 1984 году, где из четырех матчей он выиграл три.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Титулы за карьеру

Парный разряд (5)

Примечания

Ссылки 
 Профиль ATP
 Профиль ITF

Теннисисты Чили